NGC 4366 (другие обозначения — MCG 1-32-50, ZWG 42.87, VCC 745, PGC 40421) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4366
Дева (созвездие)